J9 steht für:

 Chengdu J-9, ein Jagdflugzeug der 3. Generation
 IBM J9, Java Implementierung von IBM
 Jazeera Airways, kuwaitische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Junkers J 9, deutsches Kampfflugzeug aus dem frühen 20. Jahrhundert
 Peugeot J9, ein Kleintransporter des französischen Automobilherstellers
 Vegetarische Fertiggerichte, nach dem Bundeslebensmittelschlüssel
 Zivil-Militärische Zusammenarbeit, eine Abteilung im Streitkräfteführungskommando des österreichischen Bundesheers
 den Johnson-Körper J9, die verlängerte Fünfeckpyramide

J9